Hohler Fels oder Hohler Felsen steht für:
 Hohler Fels, Höhle bei Schelklingen, Baden-Württemberg, Deutschland
 Hohler Felsen (Eppenbrunn), Höhle bei Eppenbrunn, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Hohler Fels (Happurg), Höhle bei Happurg, Bayern, Deutschland
 Hohler Fels (Stabenberg), Höhle bei Deidesheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Hohler Felsen (Arlesheim), Ansammlung kleinerer Höhlen bei Arlesheim, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz

Siehe auch:
 Burg Hohlenfels, Burg bei Mudershausen, Rheinland-Pfalz, Deutschland